Armando Marques ist der Name folgender Personen:

* Armando Marques (Schiedsrichter) (Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques; 1930–2014), brasilianischer Fußballschiedsrichter 
 Armando Marques (Sportschütze) (Armando da Silva Marques; * 1937), portugiesischer Sportschütze